У сезоні 1909/1910 Футбольної ліги чемпіонство вшосте святкували футболісти 
Астон Вілли.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати

Виноски

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга

Англія
Англія
Футбольна ліга